Безобразная герцогиня:

 Безобразная герцогиня — роман немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, написанный в 1923 году.
 Безобразная герцогиня — картина фламандского живописца Квентина Массейса, написана около 1513 года.